Karim Khan (Perzië), een Sjah van Perzië.
 Karim Khan (jurist), de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof.